Barnard Observatory steht für:

 Vanderbilt University Observatory 1942 benannt nach Edward Emerson Barnard in Barnard Observatory
 Barnard Observatory (Mississippi) benannt nach Frederick Augustus Porter Barnard